Всеволод Олегович Емелин (род. 1959, Москва) — русский поэт, реставратор и экскурсовод, актёр. Лауреат Григорьевской поэтической премии (2010, 1 место).

Биография 
Родился в 1959 году в Москве.

По окончании средней школы поступил в Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии.

Завершив учёбу, четыре сезона работал на севере Тюменской области — Нефтеюганск, Нижневартовск, Харп. Вернувшись, несколько лет работал экскурсоводом по Москве. После 1991 года работал подсобником на стройках, сторожем в церкви.

Был близок к кружку, группировавшемуся вокруг Александра Меня. По его словам, 

Начиная с конца 1970-х пишет стихи. Пытался опубликоваться во всех имеющихся бумажных и сетевых изданиях, но безуспешно.

Первая публикация — в «Независимой газете» в разделе «Кулиса и сцена». Далее — публикации в сетевом издании «Топос» (по инициативе Мирослава Немирова, по инициативе Немирова же вышла первая книга Емелина).

С 2002 по 2005 участвовал в организованном Мирославом Немировым Товариществе мастеров искусств «Осумасшедшевшие безумцы» (ОсумБез) вместе с поэтами Владимиром Богомяковым, Юдиком Шерманом, Юлией Беломлинской, Андреем Родионовым, Евгением Лесиным, Александром Курбатовым, Германом Лукомниковым и др. Осенью 2005 вышел из Товарищества. 
Публиковал еженедельные фельетоны в пермской интернет-газете «Соль».

На жизнь зарабатывает работой плотником в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Успенском вражке. 

14 декабря 2010 года В. Емелину присуждена Григорьевская поэтическая премия.

Снялся в роли Лесника, отца Золушки в фильме «Смуthи в портрете ин100грамма».
Снялся в роли самого себя в фильме «Петровы в гриппе».

Играет в постановках «Центра Драматургии и режиссуры» и «Мастерская Петра Фоменко».

Имеет взрослого сына.

Поэтика 
Поэзия Емелина, по мнению критика Льва Пирогова, «прямолинейна, публицистична и политически некорректна», а пронизывающие её «ирония и самоирония рудиментарны» и требуются «лишь для того, чтобы не попасть в поле притяжения черносотенного дискурса». Как указывает Григорий Дашевский, главной темой стихов Емелина является обида: на разного рода власть, на этические и культурные нормы и т. д. В то же время, по мнению критика Евгении Вежлян, Емелин «тонкий стилизатор и знаток поэзии, <который> играет роль простого рабочего, пишущего понятные народу стихи». Однако главное не в том, что он пишет пародии на размер «высокой» советской поэзии, а в том, что исследует власть: «Что бы ни делал его герой, на самом деле он адресуется власти, борется с ней, добивается её благосклонности, проклинает её».

Вчера Владимир Путин согласился с предложением участников Всероссийского литературного собрания создать объединительное Литературное общество…

…поэт Всеволод Емелин на секции прозы предложил выбрать «мужчину представительной внешности или женщину приятной наружности»:

— И пусть она подойдет к Путину и скажет прямо и честно: «Мы, писатели, хотим денег! А вы прямо скажите, что от нас требуется! Можем написать поэму об Олимпиаде, а если надо — про дружбу народов…»

Обычный приём «иронизации» — насыщение текста аллюзиями и легко узнаваемыми цитатами (в основном из текстов, составляющих «багаж» среднего постсоветского интеллигента: стихи поэтов Серебряного века, произведения Ильфа и Петрова, Венедикта Ерофеева и проч.). Также Емелин использует медийные штампы, образы и мифы массового сознания. Обычный жанр емелинского стихотворения — псевдоотклик на медийную новость.

В 2023 году в связи с вооружённым вторжением России на Украину Емелин выразил сожаление в связи с тем, что когда-то писал «стихи, призывающие к агрессии, к борьбе», которые «могли в своё время сформировать у людей отношение к действительности, которое сработало спустя годы».

Библиография 

 Песни аутсайдера. — : Красный Матрос, 2002. — ISBN 5-7187-0427-9.
 Стихотворения. — : Ультра. Культура, 2003. — 249 с. — ISBN 5-98042-030-4.
 Жалобная книга: стихотворения. — Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. — 249 с. — ISBN 5-9681-0061-3.
 Роптания. — : Ракета, 2005.
 Спам. — : Ракета, 2007. — 140 с. — ISBN 5-903064-13-2.
 Челобитные. — : ОГИ, 2009. — 182 с. — ISBN 978-5-94282-544-7.
 Götterdämmerung: стихи и баллады. — : ООО «Ад Маргинем Пресс», 2010. — 608 с. — ISBN 978-5-91103-068-1.
 История с географией. — : АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2011. — 191 с. — ISBN 978-5-17-074107-6, 978-5-271-35489-2, 978-5-4215-2418-2.
 Пейзаж после битвы. — : Эксмо, 2011. — 256 с., 2 000 экз. — (Поэзия XXI.) — ISBN 978-5-699-52626-0.
 Песни Сольвейг: стихотворения, написанные для «Соли». — Пермь: ИД Соль, 2011. — 115 с. — Тир. 500 экз. — ISBN 978-5-905265-03-7.
 Болотные песни. — : Фаланстер, 2012. — 96 с. — 700 экз. — ISBN 978-5-87987-071-8
 Политшансон: стихи. — : Фаланстер, Ил-music, 2014. — 160 с. — ISBN 978-99970-0112-2
 Смерти героев. — : РИПОЛ классик, 2015. - 120 с. - (Новая классика / Novum classik / Poetry) - Тир. 100 экз. - ISBN 978-5-386-08953-5.
 Эхо инвалидов: стихотворения времён гибридной войны. — : Фаланстер, 2017. — 184 с. — ISBN: 978-999999-0-20-2
 Фейк ньюз. — М.: ОГИ, 2020. — 152 с.  — ISBN: 978-5-94282-889-9.
 GREATEST HITS. — : Городец. 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-907483-21-7.

Литература 

 А. Саломатин. «Я хочу быть любим, но не вами…». Всеволод Емелин // Вопросы литературы, 2010, № 6. — С. 74—90.

Примечания

Ссылки 
  — сетевой дневник Всеволода Емелина
 Профиль Емелина в Фейсбуке
 Всеволод Емелин. Песни аутсайдера и другие стихотворения
 Всеволод Емелин. Стихотворения — М.: Ультра. Культура, 2003
 Статьи Всеволода Емелина в «Глупом Доме»
 Лев Пирогов. Певец раздавленной гадины // НГ, янв 2003
 Статья Мирослава Немирова о Всеволоде Емелине в разделе Русского Журнала «Все о поэзии»
 Не хочу, как Рембо, а получается
 Всеволод Емелин — победитель опроса «Главные книги 2009 года»
 «Сетература»-графомания или новый литературный жанр? Всеволод Емелин в программе «Сетевой дозор»
 Всеволод Емелин: «Полвека для поэта много…» (интервью)
 Всеволод Емелин читает «Пусть сильнее грянет кризис!» (видео на YouTube)
 А. Голубкова. В своем углу: Субъективные заметки о книгах и об их авторах: Всеволод Емелин // Мегалит (перепечатано litkarta.ru)
 Всеволод Емелин о поэте, который должен кастетом рыться в черепе избирателя // НГ, 8.07.2019

Русские поэты
Лауреаты Григорьевской поэтической премии
Экскурсоводы СССР
Поэты России XXI века